Ференци може бити:

 Ференци (Озаљ), насељено место у Општини Озаљ, Карловачка жупанија, Хрватска
 Ференци (Вижинада), насељено место у Општини Вижинада, Истарска жупанија, Хрватска